Ри́чард Дэ́вид Бах (, род. ) — американский писатель, философ, публицист и пилот. Получил известность как писатель, чьей главной темой стала любовь к небу и авиации.

Биография 
Ричард Бах родился 23 июня 1936 года в городе Ок-Парк, штат Иллинойс. По семейному преданию, он является отдалённым потомком композитора Иоганна Себастьяна Баха. 

Ричард Бах впервые поднялся в небо на небольшом частном самолёте в возрасте 17 лет, однако позднее, несмотря на свой восторг от этого полёта и желание пойти в авиацию, по настоянию родителей поступил в Университет Лонг-Бич штата Калифорния, по окончании которого добровольно пошёл в армию, чтобы всё-таки стать пилотом. Будучи военным, Ричард Бах служил в 141 воздушном эскадроне Морского резерва США, летал на штурмовике F-84F.

Первая его вышедшая книга под названием «Чужой на Земле» посвящена именно периоду, когда он ещё был военным лётчиком. В книге детально описывается полёт пилота истребителя, а сама она написана Бахом по личному опыту и является не только интересным художественным произведением, но и точным описанием многих элементов и действий, связанных с управлением самолётами.

Особенностью всех произведений Ричарда Баха, посвящённых напрямую тематике авиации, начиная с первой его книги и вплоть до последней вышедшей на данный момент на русском языке книги «Нежные игры жизни и смерти», является то, что он, будучи пилотом, описывает в них большое количество действий пилота в воздухе, много рассказывает о техническом устройстве самолёта и делится необходимыми для пилотирования навыками. Несмотря на художественную форму подачи, его книги могут быть использованы как вспомогательное учебное пособие для начинающих пилотов: описываемые им особые случаи и осложнения в полёте соответствуют действительности и целиком взяты им из личной лётной практики.

Почти все произведения Ричарда Баха так или иначе касаются темы полёта. Всемирную писательскую славу Баху принесла повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970), опубликованная в том числе и в СССР в журнале «Иностранная литература» № 12 за 1974 год.

Бах несколько раз вступал в брак. От первого брака у него родилось шестеро детей. В 1970 году он развёлся. На съёмках фильма «Jonathan Livingston Seagull» (1973) Бах познакомился с актрисой Лесли Пэрриш, и в 1981 году они поженились. Лесли стала героиней книг «Мост через вечность» (1984), «Единственная» (1988), «Бегство от безопасности» (1994). В конце 90-х они развелись, и в апреле 1999 года третьей супругой Баха стала Сабрина Нельсон-Алексопулос. После замужества она взяла фамилию Баха, и уже как Сабрина Бах выпустила книгу «Ред Делишес» (переведена на несколько языков, в том числе и на русский). В России книга Сабрины Бах с предисловием от Ричарда Баха вышла в 2009 году в издательстве «София».

Один из детей Ричарда Баха, Джонатан, также стал писателем и выпустил книгу «Над облаками»: роман посвящён несложившимся отношениям с отцом, которого он никогда не знал близко во взрослом возрасте.

Серьёзные аварии в лётной карьере 
Почти всю свою жизнь Ричард Бах летал без серьёзных аварий, совершая лишь вынужденные посадки по тем или иным причинам. Но 31 августа 2012 года Бах на своём небольшом одномоторном самолёте модели Easton Gilbert G Searey пытался сесть на взлётно-посадочную полосу, покрытую травой, но задел линии электропередачи, повредив ЛЭП в двух местах. Порванные провода стали причиной пожара.

Место падения самолёта обнаружила компания туристов, которые и помогли доставить писателя в больницу. Они рассказали, что Бах застрял в проводах и буквально истекал кровью. Рану на голове пришлось зажать курткой, а вытащить его самого из-под обломков самолёта смогли с помощью перочинного ножа. В процессе восстановления после полученных травм писатель создал новую книгу: «Иллюзии II», которая стала художественным переосмыслением произошедшего.

Влияние на творчество других авторов 
Песня Тима Скоренко «Биплан» посвящена Ричарду Баху, что прямым текстом упоминается в словах этой песни.

Самой знаменитой повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» посвящена одноимённая песня.

В советское время существовала музыкальная группа «Джонатан Ливингстон».

В 2013 году на Украине основана музыкальная инди-группа «Чайка Ливингстон»

В 2012 году выпущен документальный фильм «Быть Ричардом Бахом», снятый российским лётчиком-любителем и энтузиастом малой авиации Андреем Мартыновым. Фильм снимался в США, съёмки велись как в доме Ричарда Баха, так и в полётах с ним.

Произведения 

Почти все книги Ричарда Баха переводились на русский язык и неоднократно переиздавались. Ниже представлена библиография Баха в хронологическом порядке с указанием года написания произведения.

 Чужой на Земле / Stranger to the Ground (1963)
 Биплан / Biplane / (1966)
 Ничто не случайно / Nothing by Chance (1969)
 Чайка по имени Джонатан Ливингстон / Jonathan Livingston Seagull (1970)
 Дар крыльев (Сборник также выходил на русском языке под названием «Дар тому, кто рождён летать») / A Gift of Wings (1974)
 Нет такого места — «далеко» / There’s No Such Place As Far Away (1976)
 Иллюзии, или Приключения Мессии поневоле / Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah (1977)
 Мост через Вечность / The Bridge Across Forever (1984)
 Единственная / One (1988)
 Бегство от безопасности / Running from Safety (1994)
 За пределами моего разума / Out of My Mind (1999)
 Полёт / Flying (2003) — переиздание в одном сборнике произведений «Чужой на Земле», «Биплан» и «Ничто не случайно»
 Карманный Справочник Мессии / Messiah’s Handbook (2004) — сборник цитат и афоризмов к книге «Иллюзии». Книга выпущена Бахом от имени главного героя «Иллюзий» Дональда Шимоды и упоминается в самих «Иллюзиях».
 Хроники хорьков / The Ferret Chronicles:
 Хорьки в поднебесье / Air Ferrets Aloft (2002)
 Хорьки-спасатели на море / Rescue Ferrets at Sea (2002)
 Хорек-писатель: В поиске Музы / Writer Ferrets: Chasing the Muse (2002)
 Хорьки-фермеры в горах/  Rancher Ferrets on the Range (2003)
 Хорьки-детективы: Дело о Благородном Поступке / The Last War: Detective Ferrets and the Case of the Golden Deed (2003)
 Приключения Хорьков / Curious Lives: Adventures from the Ferret Chronicles (2005) — однотомный сборник предыдущих заметок о хорьках
 Гипноз для Марии / Hypnotizing Maria (2009)
 Будь благодарен своим ужасным родителям / Thank Your Wicked Parents: Blessings from a Difficult Childhood (2012) — книга не выходила на русском языке
 Путешествия с Пафф: Нежные игры жизни и смерти / Travels with Puff: A Gentle Game of Life and Death (2013)
 Иллюзии II. Приключения одного ученика, который учеником быть не хотел / Illusions II: The Adventures of a Reluctant Student (2014)
 Ангелы на полставки / Part-Time Angels: and 75 Others (2015)

Экранизации 
В 1973 году началась работа над экранизацией повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», однако в ходе съёмок Ричард Бах крупно поссорился с режиссёром, отказавшись дальше работать над проектом, так как без его разрешения были внесены изменения в сюжет произведения. Итогом этого конфликта стало то, что Бах ушёл от работы над фильмом, а в титрах он указан только как обладатель права на название «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Чуть позже, в 1975 году вышел фильм «Ничто не случайно» по одноимённой книге Ричарда Баха. На этот раз Бах сам выступил автором сценария.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Ричарда Баха
 
 Ричард Бах. Карманный справочник мессии
 Ричард Бах. Карманный справочник мессии в Телеграм в виде бота
 Интервью с Ричардом Бахом (1991 г.)
 https://kiwibyrd.org/2019/09/17/1993/

Лётчики США
Писатели США
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич